Hašek ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Hašek (* 1965), tschechischer Eishockeytorwart

 Jaroslav Hašek (1883–1923), tschechischer Schriftsteller

 Michal Hašek (* 1976), südmährischer Kreishauptmann 
 Milan Hašek (1925–1984), tschechischer Immunologe

Hašek steht für:
 (2734) Hašek, ein nach Jaroslav Hašek benannter Asteroid 

Siehe auch:
Haschek